

Települések
Corydon (Indiana)
Corydon (Iowa)
Corydon (Kentucky)

Más
Corydon (madárnem)
szumátrai ricsóka (Corydon sumatranus)